Copans peut faire référence à
 Jean Copans, un anthropologue français
 Richard Copans, un cinéaste français
 Sim Copans (1912-2000), universitaire franco-américain
 Festival Sim Copans, un festival de jazz en France